Појам Гамбела може да означава:

Регион Гамбела, један од етничких региона у Етиопији.

Гамбела (град), град у Етиопији.